Baraza ist der Name von:

 Baraza (Armenia maior) (griechisch: Βάραζα), eine antike Stadt in Großarmenien zwischen dem Oberlauf des Euphrat und Kyros

Personen:
 Nancy Baraza, kenianische Juristin

Siehe auch:
 Barraza